Пётр Алекса́ндрович Бадма́ев ( ) (1851 — 1920) — врач тибетской медицины, травник, первым перевел на русский язык трактат «Чжуд-Ши»; крестник императора Александра III; лечил членов семьи Николая II и Григория Распутина; убеждал российских императоров включить в состав России Тибет, Монголию и Китай.

Происхождение 
П. А. Бадмаев по происхождению бурят. Его отец вёл кочевой образ жизни в Агинской степи Забайкалья.

Дата рождения 
Год рождения Бадмаева неизвестен. Без всяких оснований в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона годом рождения указан 1849 год, а в современном Энциклопедическом словаре даётся 1851 год. В его следственном деле лежит справка ЧК, где указано, что он родился в 1810 году. В заявлении на имя председателя ЧК от 10 августа 1919 года он написал: «Я, 109 лет старик, потому только, что имею большое имя, популярное в народе, — сижу в заключении без всякой вины и причины уже два месяца». Его дочь говорила: «Когда я родилась (это 1907 год), отцу было сто лет».

Имя и крещение 
Был крестником императора Александра III. При принятии православия Бадмаев выбрал себе имя в честь своего кумира — Петра I, а отчество традиционно давалось по имени царствующего лица, — так Жамсаран Бадмаев стал Петром Александровичем. Переход его в православие отнюдь не был конъюнктурным шагом: он уверовал искренне. Известно, что в 1881 году, собираясь в свою первую, двухлетнюю поездку на Восток, в Монголию, Китай и Тибет, он специально отправился просить благословения отца Иоанна Кронштадтского и получил его. Иоанн лично приезжал освящать знаменитый петербургский дом Бадмаева на Ярославском, 65. Именно Бадмаев лечил знаменитейшего русского священника, получившего несколько ножевых ран при втором покушении на него.

Деятельность 

Пётр Бадмаев окончил гимназию в Иркутске. В 1871 поступил в Петербургский университет на Восточный факультет. В 1875 году окончил его с отличием по монгольско-маньчжурскому разряду. В это же время был вольнослушателем в Военно-медицинской академии. С 1875 году на службе в Азиатском департаменте МИД. После смерти своего старшего брата Сультима (Александра Александровича) возглавил организованную им аптеку тибетских лекарственных трав в Санкт-Петербурге. В 1877 году П. А. Бадмаев женился на русской дворянке Надежде Васильевне Рябининой, дочери титулярного советника Василия Александровича Рябинина. Венчание было в церкви Собственного Его Величества дворца.
 
 Занимался лечебной практикой (лечил травами, порошками собственного изготовления). Пользовался доверием императора Александра III и Николая II. Долгое время лечил царевича Алексея. Выступал против Григория Распутина. Был хорошо знаком с его ярым врагом и другим «мистическим другом» императора — Митей Козельским, на два года стал лечащим врачом самого Мити и его супруги

В 1877 году на Поклонной горе на севере Санкт-Петербурга приобрёл земельный участок и в дальнейшем построил оригинальный дом с башенкой (1885, архитектор Е. Л. Лебурде; снесён в 1981), при котором находился огород, где он выращивал целебные травы.

Создал торговый дом «П. А. Бадмаев и Ко», действовавший в 1893—1897 гг. в Забайкалье. Целью торгового дома была торговля с бурятами. В здании торгового дома «П. А. Бадмаев и Ко» в Чите с 1895 года издавалась первая частная газета Забайкалья «Жизнь на восточной окраине». Газета издавалась на монгольском и русском языках без контроля цензуры. Улучшил местную породу лошадей благодаря покупке в Читу Торговым домом Бадмаева чистокровных английских скаковых лошадей. Содействовал миссионерской деятельности Забайкальской духовной епархии. В 1909 году организовал «Первое Забайкальское горно-промышленное товарищество» для разработки золотых приисков.

С 1902 года — действительный статский советник.

Предложения по интеграции в Россию стран Востока 
В 1893 году после нескольких экспедиций в Монголию, Китай и Тибет, Бадмаев-дипломат написал и подал императору Александру памятную записку «О задачах русской политики на азиатском Востоке». План Бадмаева был грандиозным и предусматривал добровольное присоединение к России Монголии, Китая и Тибета. Он предсказывал, что дни маньчжурской династии в Китае сочтены, и предупреждал: если туда не придём мы, придут англичане. (Он не ошибся: после смерти Александра III англичане ввели войска в Тибет). Бадмаев утверждал, что в Китае нет навыка самоуправления, страна привыкла к диктатуре и оттого встретит русских с покорностью и даже благодарностью. Император наложил на письмо резолюцию: «Всё это так ново, необычайно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха». Советские источники переврали резолюцию — вместо «необычайно» написали «несбыточно». За представленный труд Петр Александрович получил генеральский чин — действительного статского советника.

Строившаяся при Александре III Транссибирская железнодорожная магистраль способствовала быстрому экономическому развитию дальневосточной окраины империи, до этого оторванной от центра. В своём докладе императору Бадмаев предлагал сменить экономическую ориентацию России с востока на юг — на Тибет, построив для этого ещё одну железную дорогу к городу Ланчжоу, расположенному в 1500 верстах от границы Российской империи и являющемуся, по мнению Бадмаева, ключом к Тибету. «Ланчжоу-фу — ключ в Тибет, Китай и Монголию. Вся торговля Китая попадёт в наши руки, — убеждает он императора. — Европейцы не в состоянии с нами конкурировать… С проведением этой линии начнётся финансово-экономическое могущество России».

Перспективы, описанные в докладе, заинтересовали министра финансов Витте. В сопроводительной записке к докладу тот пишет императору, что взгляды Бадмаева представляются ему «весьма серьёзными» и «устанавливающими новую точку зрения в практических вопросах политики… По своему географическому положению Тибет, с точки зрения интересов России, имеет важное политическое значение. Значение это особенно увеличилось в последнее время ввиду настойчивых стремлений англичан проникнуть в эту страну и подчинить её своему политическому влиянию».

Больше повезло Бадмаеву с Николаем II. На этот раз он воздействовал на царя с помощью Распутина. 1 января 1904 года Бадмаев пишет императору: «Корень русской политики на Востоке лежит не в Китае, а именно в Тибете. Неужели истинно русский человек не поймёт, сколь опасно допущение англичан в Тибет; японский вопрос — нуль по сравнению с тибетским». Не прошло и двух дней со дня написания письма, как по личному распоряжению императора на Тибет отправился подъесаул Уланов. Он получил двойное задание: во-первых, разузнать, что там делается, во-вторых, постараться настроить тибетцев против англичан. Начавшаяся через три недели война с Японией поставила крест на попытках Бадмаева установить контроль над тибетскими ущельями.

В 1911 и 1916 гг. вместе с П. Г. Курловым и Г. А. Манташевым выступил с проектами железнодорожного строительства в Монголии. Именно он первым внятно высказался за строительство Сибирской магистрали, впоследствии известной под именем БАМ.

Репрессии и смерть 
В 1917 году после февральской революции П. А. Бадмаев был выслан в Хельсинки.

Зимой 1919—1920 гг. находился в заключении в петроградской городской тюрьме и в Чесменском лагере. Умер в июле 1920 года. Похоронен 1 августа 1920 года на Шуваловском кладбище в Петрограде.

Мистические ордена Тибета 
Среди эзотериков распространена сложнопроверяемая информация, что Бадмаев якобы был членом тибетского мистического общества «Зелёный дракон». Ввиду отсутствия в тайных организациях какой-либо официальной документации любые аргументы «за» или «против» утверждения этого безосновательны.

Образ в литературе 
П. А. Бадмаев описан в романе известного писателя В. Пикуля «Нечистая сила».

В своих мемуарах А. Ф. Керенский пишет, что последний министр внутренних дел Российской империи А. Д. Протопопов познакомился с Григорием Распутиным на квартире у Бадмаева, у которого Протопопов лечился.

Современность 
 Племянник Бадмаева, Николай, возглавлял клинику тибетской медицины в Кисловодске, потом в Ленинграде; лечил Горького, Алексея Толстого, Бухарина, Куйбышева и прочих представителей элиты, но был арестован и в 1939 году расстрелян.
 Вдова Бадмаева, Елизавета Фёдоровна, провела 20 лет в лагерях, но выжила и сохранила архив, который находится сейчас у её внуков. Внуки добиваются реабилитации памяти Бадмаева: изданы книги о нём, переиздан перевод «Чжуд-Ши», выдвигается идея назвать именем целителя одну из улиц Улан-Удэ. В том же архиве лежит неизданная третья часть «Чжуд-Ши» — практические рекомендации по изготовлению лекарств.
 Родственники Бадмаева продолжают заниматься тибетской медициной.
 В 1991 году по постановлению Президиума Академии наук был издан однотомник трудов Петра Бадмаева «Основы врачебной науки Тибета „Чжуд-Ши“».

Киновоплощения 
 Байтен Омаров — Агония — 1974
 Рустам Сагдуллаев — Григорий Р. — 2014

Библиография 
 Проект включения Тибета, Монголии и Китая в Российскую империю «О задачах русской политики на азиатском Востоке», 1893.
 Главное руководство по врачебной науке Тибета «Жуд-ши». — СПб., 1903. — 159 с. (Переиздание: М.: Наука. 1991.)
 Ответ на неосновательные нападки членов медицинского совета на врачебную науку Тибета. — СПб., 1911. — 72 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографические данные о Бадмаеве на сайте Хронос
 Биографические данные о Бадмаеве на сайте Иркипедия
 Россия и Китай. 1905.
 внук П. А. Бадмаеве — писатель Б. С. Гусев о деде
 Интервью с доктором медицины В.Бадмаевым, родственником П.Бадмаева

Тибетологи России
Дипломаты Российской империи
Предприниматели Российской империи
Медики России
Похороненные на Шуваловском кладбище
Персоналии:Традиционная тибетская медицина
Окружение Николая II
Григорий Распутин
Окружение Александра III